

Geografia 
 Degagna – frazione di Vobarno in provincia di Brescia.

Diritto 
 Degagna – antico istituto giuridico svizzero.